

Patronyme 

 Antoine-Marie Lupi (1695-1737), archéologue, littérateur italien, et antiquaire ;
 Emanuele Lupi (né en 1969), coureur cycliste italien ;
 Ignazio Lupi (1867-1942), acteur et réalisateur italien ;
 Johannes Lupi (1506-1539), compositeur franco-flamand ;
 José Samuel Pereira Lupi (1931-2022), rejoneador portugais ;
 Lucien Lupi (1926-2005), artiste lyrique et chanteur de variétés français ;
 Livio Lupi da Caravaggio (fl. 1607), théoricien de la musique italien ;
 Maurizio Lupi (né en 1959), homme politique italien ;
 Miguel Ângelo Lupi (1828-1883), peintre et professeur de peinture portugais ;
 Roldano Lupi (1909-1989), acteur italien.

Toponyme 

 Lupi, municipalité des Philippines.
Patronyme italien